Caio Aurélio Cota (cônsul em 252 a.C.) — cônsul em 252 e 248 a.C.
 Caio Aurélio Cota (cônsul em 200 a.C.) — cônsul em 200 a.C., neto do anterior
 Caio Aurélio Cota (cônsul em 75 a.C.) — cônsul em 75 a.C., bisneto do anterior

Desambiguações de antropônimos
Cotta, Aurelli